Reinken, Reincken oder Reineken ist der Familienname folgender Personen:

 Dieter Reinken (* 1952), deutscher Gewerkschafter und Politiker (SPD)
 Johann Adam Reincken (1643–1722), deutscher Komponist, Organist und Gambist
 Johann Daniel von Reinken (1866–1929), deutscher Richter und Senatspräsident des Hanseatischen Oberlandesgerichts
 Liselotte von Reinken (1911–2005), deutsche Biografin und Mitarbeiterin bei Radio Bremen
 Lukas Reinken (* 1995), deutscher Politiker (CDU)
 Margarethe von Reinken (1877–1962), deutsche Malerin aus Bremen
 Franz Franzewitsch Reineken (1746–1821), deutsch-baltischer Kommandant und Zivilgouverneur von Kamtschatka
 Michael von Reineke (1801–1859), deutsch-baltischer Vizeadmiral und Hydrograph, aus derselben livländischen Familie wie von Reinken

Reinken steht für:

 Reinken (Adelsgeschlecht), eine deutschbaltische Adelsfamilie
 Mühle Reinken, Wassermühle im Kreis Friedland/Bartenstein, Ostpreußen, nach 1945: untergegangener Ort im Rajon Prawdinsk, Oblast Kaliningrad, Russland